Lesueur, Le Sueur oder LeSueur ist der Familienname von

 Augustine Camille Lesueur, französischer Maler
 Blaise Nicolas Le Sueur (1714–1783), französischer Maler
 Catherine Lesueur (* 1955), französische Bildhauerin
 Charles-Alexandre Lesueur (1778–1846), französischer Naturforscher, Zoologe, Zeichner und Radierer
 Éloyse Lesueur-Aymonin (* 1988), französische Weitspringerin
 Emily LeSueur (* 1972), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Eustache Le Sueur (1616–1655), französischer Maler
 François Xavier Lesueur, französischer Maler des 19. und 20. Jahrhunderts
 Jacques Philippe Lesueur (1759–1830), französischer Bildhauer
 Jean-Baptiste Lesueur (1749–1826), französischer Maler; Bruder von Pierre-Antoine Lesueur.
 Jean-Baptiste Cicéron Lesueur (1794–1883), französischer Architekt
 Jean-François Lesueur (1760–1837), französischer Kirchenmusiker, Musikpädagoge und Komponist
 Laurence Edward LeSueur, auch Larry LeSueur (1909–2003), amerikanischer Journalist
 Louis Le Sueur (1746–1803), französischer Maler
 Marie Lesieur (1799–1890), französische Tänzerin
 Meridel Le Sueur (1900–1996), US-amerikanische Autorin und Frauenrechtlerin
 Natacha Lesueur (* 1971), französische Fotografin
 Pierre-Antoine Lesueur der Ältere (1720–1793), französischer Maler
 Pierre-Antoine Lesueur (1755–1814), französischer Maler, Bruder von Jean-Baptiste Lesueur
 Pierre-Charles Le Sueur (1672–1704), französischer Pelzhändler und Geograf, nach ihm wurden eine Stadt, ein Fluss und ein County im Bundesstaat Minnesota, USA, benannt
 Pierre-Antoine Lesueur der Jüngere (1770–1850), französischer Maler 
 Pierre-Etienne Lesueur   († 1802), französischer Maler
 Raoul Lesueur (1912–1981), französischer Radrennfahrer
 Terry Le Sueur (* 1942), britischer Politiker, Chief Minister von Jersey

 Orte 
 Le Sueur (Minnesota), Ort in den USA

Sonstiges
 Le Sueur County, Minnesota, USA
 Le Sueur River, Minnesota, USA